Інцидент з краваткою Саакашвілі — інцидент, який стався 2008 року під час загострення конфлікту у Південній Осетії з президентом Грузії Міхеїлом Саакашвілі, перед його телефонною розмовою із одним з високопоставлених західних політиків. Телекомпанією BBC в своєму ефірі було продемонстровано сюжет, в ході якого президент Грузії Міхеїл Саакашвілі жував свою краватку. Інцидент став елементом російської пропаганди в інформаційній війні навколо збройного конфлікту в Південній Осетії.

Хід події 
16 серпня кореспонденти BBC готувалися записати інтерв'ю з Саакашвілі. Посеред робочого процесу президенту подзвонили по мобільному телефону. Саакашвілі перервав бесіду, при цьому не попросивши журналістів вимкнути камери. Камера зафіксувала президента Грузії, що сидить за робочим столом. За його спиною були видні державний прапор Грузії і прапор Ради Європи. У правій руці Саакашвілі тримав мобільний телефон, а лівою рукою взяв свою краватку і, певне, забувши про включеної телекамери, став її  жувати. Кадри з інцидентом вийшли в найближчому випуску новин.

Інцидент Саакашвілі прокоментував наступним чином:

… Під час найважчих днів війни я перебував у своєму кабінеті. У ньому була встановлена камера — я кілька разів на день давав інтерв'ю в прямому ефірі. Камера виявилася включеною в той момент, коли прямого ефіру не повинно було бути. Кадри потрапили на YouTube. От і все. Я хочу ще раз сказати — я дійсно в ті дні дуже хвилювався. Це, напевно, робила би будь-яка людина, якій би щогодини доповідали про жертви і руйнування. Я був у своєму кабінеті, у своїй власній країні, я не знав, що працює камера, — і нічого екстравагантного в своїй поведінці не бачу! Це просто кумедна звичка. Врівноваженість і темперамент політика вимірюються не його ставленням до власної краватки, яким чомусь дуже цікавляться наші колеги в Росії, а його політичними рішеннями і заявами. Ми всі, будучи піонерами, краватки жували.

Відголоски

В Росії 
Інцидент став елементом російської пропаганди в інформаційній війні навколо збройного конфлікту в Південній Осетії. Російські ЗМІ та політичне керівництво Росії неодноразово намагалися висміяти Саакашвілі.

В Україні 
У листопаді 2009 року, під час прес-конференції в Ялті, на якій була присутня тодішній прем'єр-міністр України Юлія Тимошенко та тодішній прем'єр-міністр Росії — Володимир Путін, Путін порадив Ющенку не одягати краватку, збираючись на сніданок до Саакашвілі:
…Що можна ще порадити і порекомендувати? Двом президентам краще проводити вечерю, якщо вони будуть вечеряти, без краваток. Краватки нині в ціні — не рівна година … Ну ви мене розумієте… З'їсть гість Ющенка ще краватку.

Після цих слів Тимошенко сміючись відповіла:
Володимир Володимирович, я точно можу без краваток проводити вечері.

Того самого дня у Києві проходила зустріч тодішнього президента України Віктора Ющенка та президента Грузії Міхеїла Саакашвілі. Такі жарти Путіна, Саакашвілі назвав приниженням грузинського та українського народів.

Складається враження, що з керівником уряду Росії зустрічалась не прем'єр-міністр незалежної держави, а його підопічний.
Так прокоментував жарт Тимошенко Андрій Парубій.

В Грузії 
14 квітня 2009 року грузинська опозиція влаштувала «акцію краваток» біля резиденції голови держави в Тбілісі. Прихильники опозиції розвішували
краватки на огорожі резиденції.

Каха Кукава, представник консерваторів, прокоментував цю акцію так:

«Кожен, хто повісить краватку, зможе загадати бажання. І я впевнений, що у всіх нас воно буде одне, — відставка президента»

Примітки

Посилання 
 Путин и Тимошенко ужинали у Ротару и смеялись над Ющенко и галстуками Михо 
 Саакашвілі зрозумів, чому Путін сміявся з його краватки 

Російсько-грузинська війна (2008)
Серпень 2008
Міхеіл Саакашвілі